Augustus római császár
 Augustus, cím a Római Császárságban.
Művészet
 Augustus, John Edward Williams 1973-ban írt regénye.
 Augustus (2003) olasz történelmi kalandfilm
Földrajz
 Az Augustus-sziget Kanada Nunavut territóriumában

Hasonló című cikkek
 Augusztus, az év nyolcadik hónapja